Paulo de Tarso — apóstolo São Paulo, conhecido em inglês e francês como Saint Paul

Nos Estados Unidos
 Saint Paul (Minnesota)
 Saint Paul Park — cidade do Minnesota
 South Saint Paul — cidade do Minnesota
 St. Paul (Indiana)
 St. Paul (Iowa)
 St. Paul (Kansas)
 St. Paul (Missouri)
 St. Paul (Nebraska)
 St. Paul (Oregon)
 St. Pauls (Carolina do Norte)

Em França
 Île Saint-Paul — uma ilha nos Territórios Antárticos Franceses
 Saint-Paul (Alpes Marítimos)
 Saint-Paul (Corrèze)
 Saint-Paul (Gironda)
 Saint-Paul (Altos Pirenéus)
 Saint-Paul (Haute-Vienne)
 Saint-Paul (Oise)
 Saint-Paul (Orne)
 Saint-Paul (Reunião)
 Saint-Paul (Saboia)
 Saint-Paul (Vosges)
 Saint-Paul-aux-Bois — no departamento de Aisne
 Saint-Paul-Cap-de-Joux — no departamento de Tarn
 Saint-Paul-de-Baïse — in the Gers département
 Saint-Paul-de-Fenouillet — no departamento de Pyrénées-Orientales
 Saint-Paul-de-Fourques — no departamento de Eure
 Saint-Paul-de-Jarrat — no departamento de Ariège
 Saint-Paul-de-Loubressac — no departamento de Lot
 Saint-Paul-de-Salers — no departamento de Cantal
 Saint-Paul-de-Serre — no departamento de Dordogne
 Saint-Paul-des-Landes — no departamento de Cantal
 Saint-Paul-d'Espis — no departamento de Tarn-et-Garonne
 Saint-Paul-de-Tartas — no departamento de Haute-Loire
 Saint-Paul-de-Varax — no departamento de Ain
 Saint-Paul-de-Varces — no departamento de Isère
 Saint-Paul-de-Vern — no departamento de Lot
 Saint-Paul-de-Vézelin — no departamento de Loire
 Saint-Paul-d'Izeaux — no departamento de Isère
 Saint-Paul-d'Oueil — no departamento da Alta Garona
 Saint-Paul-du-Bois — no departamento de Maine-et-Loire
 Saint-Paul-du-Vernay — no departamento de Calvados
 Saint-Paul-d'Uzore — no departamento de Loire
 Saint-Paul-en-Born — no departamento de Landes
 Saint-Paul-en-Chablais — no departamento de Alta Saboia
 Saint-Paul-en-Cornillon — no departamento de Loire
 Saint-Paul-en-Forêt — no departamento de Var
 Saint-Paul-en-Gâtine — no departamento de Deux-Sèvres
 Saint-Paul-en-Jarez — no departamento de Loire
 Saint-Paul-en-Pareds — no departamento de Vendée
 Saint-Paul-et-Valmalle — no departamento de Hérault
 Saint-Paul-la-Coste — no departamento de Gard
 Saint-Paul-la-Roche — no departamento de Dordogne
 Saint-Paul-le-Froid — no departamento de Lozère
 Saint-Paul-le-Gaultier — no departamento de Sarthe
 Saint-Paul-le-Jeune — no departamento de Ardèche
 Saint-Paul-lès-Dax — no departamento de Landes
 Saint-Paul-lès-Durance — no departamento de Bouches-du-Rhône
 Saint-Paul-les-Fonts — no departamento de Gard
 Saint-Paul-lès-Monestier — no departamento de Isère
 Saint-Paul-lès-Romans — no departamento de Drôme
 Saint-Paul-Lizonne — no departamento de Dordogne
 Saint-Paul-Mont-Penit — no departamento de Vendée
 Saint-Paul-sur-Isère — no departamento de Savoie
 Saint-Paul-sur-Save — no departamento da Alta Garona
 Saint-Paul-sur-Ubaye — no departamento dos Alpes da Alta Provença
 Saint-Paul-Trois-Châteaux — no departamento de Drôme

Nas Caraíbas
 Saint Paul (Dominica) — paróquia de Dominica
 Saint Paul Capisterre — paróquia de São Cristóvão e Névis
 Saint Paul (Antígua e Barbuda) — paróquia de Antígua

Na ilha Reunião (Oceano Indico) 
 Saint-Paul (Reunião)

Outros usos
 St. Paul's Bay — povoado da ilha de Malta
 St. Paul's (Metropolitano de Londres)
 Catedral de São Paulo (Londres) (St Paul's Cathedral) 
 Old St. Paul's — antiga catedral anglicana de Wellington, Nova Zelândia
 Dynamos Football Club — clube de futebol de Mbare, Zimbabwe, cujo primeiro nome foi St Paul's

Ver também 
 

Desambiguação
Desambiguações de topônimos